La stazione della stella morta (Dead Star Station), racconto di Jack Williamson
La stazione della stella morta (The Best of Jack Williamson) , antologia di racconti di Jack Williamson